Fahrerflucht steht für
 ein Verkehrsdelikt, siehe Unfallflucht
 Fahrerflucht (Film) (2002)
 Tatort: Fahrerflucht, Fernsehkrimi (1985)
Fahrerflucht (Hörspiel) 1957, von Alfred Andersch